

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 10, w tym 5 podstawowych
 Białe Błota – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. aleksandrowskim, w gminie Aleksandrów Kujawski
 Białe Błota – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. bydgoskim, w gminie Białe Błota
 Białe Błota – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. lipnowskim, w gminie Bobrowniki
 Białe Błota – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. mogileńskim, w gminie Dąbrowa
 Białe Błota – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. świeckim, w gminie Jeżewo
 Białe Błota – część miasta Aleksandrów Kujawski, w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. aleksandrowskim
 Białe Błota – część wsi Teodorowo w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. radziejowskim, w gminie Piotrków Kujawski
 Białe Błota – część wsi Lasoty w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. rypińskim, w gminie Rogowo
 Białe Błota – część wsi Lińsk w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. tucholskim, w gminie Śliwice
 Białe Błota – część wsi Trzebuń w woj. pomorskim, w pow. kościerskim, w gminie Dziemiany

Inne 
 Białe Błota – torfowiska w Wołominie stanowiące obszar Natura 2000

Zobacz też 
 Białe Błoto